Arrabidea chica ou Crajiru
Chica Fé — grupo musical de axé
Chicas de los 90's — álbum mexicano de clipes
Castelo da D. Chica — castelo em Portugal
Chica Chica Boom Chic — canção de Carmen Miranda

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos